

Toponyme 

 Audra est une ville fantôme située dans le Comté de Taylor, au Texas
 L'avenue Audra se trouve à Colombes, dans les Hauts-de-Seine, en France.

Patronyme
 Alliette Audra, (1897-1962), poétesse française.
Edgar Audra, (1838-1909), photographe français.
Émile Audra, (1882-1969), professeur de langue et littérature anglaises
Paul Audra, (1869-1948),  artiste peintre français.

Astronomie 
 Plaine d'Audra, planitia située sur Vénus.

Homonymie
Homonymie de patronyme